Ра́йлі () — прізвище англійського та ірландського походження.

 Алекс Райлі (;  1981) — американський професійний реслер.
 Біллі Лі Райлі (; 1933—2009) — американський рокабіллі-музикант, співак і автор звукозапису.
 Боб Райлі (;  1944) — американський політик.
 Бріджет Райлі (;  1931) — англійська художниця, одна з представників Оп-арту.
 Пет Райлі (;  1945) — американський професійний баскетболіст, тренер.
 Річард Райлі (;  1933) — американський політик-демократ, міністр освіти США з 1993 по 2001 рік.
 Рут Райлі (;  1979) — американська професійна баскетболістка.
 Сем Райлі (;  1980) — англійський актор і співак.
 Сідней Райлі (; 1873—1925) — британський розвідник.
 Талула Райлі (;  1985) — британська акторка.
 Террі Райлі (;  1935) — американський композитор і музикант.
 Том Райлі (;  1981) — англійський актор.
 Шелдон Райлі (, уроджений — Шелдон Ернандес, ;  1999) — австралійський співак та автор пісень.

Див. також 
 Райлі (ім'я)
 Рейлі